Le  Grand Prix moto d'Afrique du Sud 1992 est la treizième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 4 au  sur le circuit de Kyalami.

C'est la  du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Afrique du Sud
Afrique du Sud
1992 en Afrique du Sud